

Musica 
 The Kids – gruppo musicale belga
 The Kids – gruppo musicale norvegese
 The Kids – singolo dei Jamiroquai del 1994, dall'album The Return of the Space Cowboy

Televisione 
 I bambini (The Kids) – episodio della quarta stagione di M*A*S*H

Pagine correlate 
 Kids
 The Kid